Robertino Pietri ist der Name folgender Personen:

* Robertino Pietri senior, venezolanischer Motorradrennfahrer
 Robertino Pietri junior (* 1985), venezolanischer Motorradrennfahrer